Upórnik je izraz, ki označuje:

 nekoga, ki sodeluje v uporu
 električni upornik – elektrotehniški element, ki na račun prejetega električnega dela oddaja Joulovo toploto

Zunanje povezave